Sãofranciscano – abitanti di São Francisco (Minas Gerais)
Sãofranciscano – abitanti di São Francisco do Maranhão
Sãofranciscano – abitanti di São Francisco do Piauí